Perino ist der Familienname folgender Personen:

 Dana Perino (* 1972), US-amerikanische Pressesprecherin des Weißen Hauses
 Grischa Perino, deutscher Wirtschaftswissenschaftler